Le terme Dandenong peut désigner trois éléments, tous en Australie:
 La localité de Mont Dandenong
 Les Monts Dandenong
 Le Parc national de la chaîne Dandenong

Homonymie